Qorvo — американская компания, разработчик, производитель и поставщик радиочастотных систем и решений для приложений беспроводной и широкополосной связи. Компания была создана в результате слияния TriQuint Semiconductor и RF Micro Devices, объявленного в 2014 году и завершённого 1 января 2015 года, акции торгуются на NASDAQ. Штаб-квартира компании изначально находилась в Хилсборо, штат Орегон (штаб-квартира TriQuint), и в Гринсборо, штат Северная Каролина (штаб-квартира RFMD), в середине 2016 года компания объявила своей эксклюзивной штаб-квартирой Северную Каролину.

История 
Qorvo была создана 1 января 2015 года в результате слияния TriQuint Semiconductor и RF Micro Devices (RFMD). В июне 2015 года новая компания стала участником S & P 500 вместо табачной компании Lorillard. На момент присоединения к S & P 500 стоимость Qorvo оценивалась в 12 миллиардов долларов. В компании работает более 8000 человек. По состоянию на середину 2016 года на одном только заводе в Орегоне работало почти 1000 человек.

Наименование 
Произносится как «кор-во». Название выбиралось с тем, чтобы вызывать ассоциации с  («базовые технологии и инновации»). Другая ассоциация у первого слога — со словом  — хор людей (TriQuint и RFMD), работающих в унисон. Второй слог «vo» взят от слова , путешествия.

Примечания 

Полупроводниковые компании США
Компании, имеющие листинг акций на NASDAQ